__notoc__

Romance peut faire référence à :

Littérature 

 Romance, en littérature française : genre poétique populaire ().
 Romance, en littérature espagnole : court poème tiré des chansons de geste ().
 Romance, en littérature anglaise : terme désignant les romans de chevalerie.
 Romance : anglicisme désignant des romans sentimentaux anglo-saxons publiés à partir du .

Musique 

 Romance, en musique : genre musical en forme chanson sentimentale, à la mode en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Une romance est généralement conçue pour une voix et accompagnement instrumental (pianoforte, harpe...) ou uniquement instrumentale. Quelques exemples :
Hector Berlioz, Romance pour une voix et piano, Le dépit de la bergère H7 (1819)
Hector Berlioz, Romance à 2 voix égales et piano, Pleure pauvre Colette H11 (1822)
Hector Berlioz, Romance pour ténor et piano, Le Maure jaloux H9b (1822)
Hector Berlioz, Romance et invocation pour 3 voix et piano, Amitié, reprends ton empire HH10b (1819-1822)
Hector Berlioz, Romance pour une voix et piano, Toi qui l'aimas, verse des pleurs H16 (1823)
Camille Saint-Saëns, Romance en ré bémol majeur op.37, pour flûte et piano (1871)
Camille Saint-Saëns, Romance en fa majeur op.36, pour cor, violoncelle et orchestre (1874)
Camille Saint-Saëns, Romance en ut majeur op.48, pour violon et orchestre (1874)
Camille Saint-Saëns, Romance pour violoncelle et piano Op.51 (1877)
Camille Saint-Saëns, Violons dans le soir, Romance (1908)
 Edward Elgar, Romance pour basson (1909-1910) 
Richard Strauss, Romance pour clarinette et orchestre

Linguistique 

 romance andalusí peut désigner en espagnol (parfois transcrit directement en français) l'ensemble des langues romanes parlée en Al-Andalus, synonyme alors de mozarabe [voir l'article Mozarabe (langue)].

Cinéma 

 Romance, un autre nom pour les films d'amour
 Romance, titre original de Amour d'antan, film de Chester Withey sorti en 1920 ;
 Romance, film de Clarence Brown, sorti en 1930 ;
  (Romanze), film de Herbert Selpin, sorti en 1936 ;
 Romance (Incontro), film de Piero Schivazappa sorti en 1971 ;  
 , film de Ramanand Sagar, sorti en 1983 ;
 , film de Massimo Mazzucco, sorti en 1986 ;
 Romance (connu également sous le titre Romance X), film de Catherine Breillat, sorti en 1999 ;
 , film de  sorti en 2008 ;
 , film de Darling Swamy, sorti en 2013.

Télévision 
 Romance est une mini-série française diffusée en 2020.

Patronyme 

 Antoine Louis de Romance, conseiller à la Cour d'appel d'Amiens (France) (1819-1881).
 Viviane Romance (née « Pauline Ronacher Ortmans »), actrice française (1912-1991).

Voir aussi 

 Romance 1600, album (et chanson) de Sheila Escovedo, sorti en 1985 ;
 Romance, album studio du chanteur mexicain Luis Miguel, publié en 1991 ;
 Romances, album de Mike Patton et Kaada, sorti en 2004 ;
 A Moment of Romance (« Tian ruo you qing ») : film hongkongais réalisé par Benny Chan, sorti en 1990 ;
 Alice Helps the Romance : court métrage de la série Alice Comedies sorti en 1926 ;
 Romance à Rio (« Romance on the High Seas »), film musical américain de Michael Curtiz, sorti en 1948 ;
 Romance à trois : film français réalisé par Roger Richebé en 1942 ;
 Romance inachevée (« The Glenn Miller Story »), film américain réalisé par Anthony Mann en 1953 ;
 Swing Romance (« Second Chorus »), film musical américain réalisé par Henry C. Potter, sorti en 1940 ;
 True Romance, film américain réalisé par Tony Scott, sorti en 1993 ;
 Weird Romance, comédie musicale de David Spencer et Alan Menken (1992) ;
 Romance, ancienne chaîne de télévision française ;
 Romance scam est le nom en anglais de l'escroquerie sentimentale.

 Romance Standard Time est l'un des noms du fuseau horaire UTC+1

Divers 

 .
 .
 .
 .
 .
 Romance scam, type d'arnaque
 Romanz, groupe de musique vocale sud-africain

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme
Patronyme français